Mylnikow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Andrejewitsch Mylnikow (1919–2012), russischer Maler

 Wladislaw Walerjewitsch Mylnikow (* 2000), russischer Fechter